Příjmení Jandák nese více osob:

 Jiří Jandák (* 1958) – bývalý československý basketbalista
 Patrik Jandák (* 1977) – slovenský fotograf
 Vítězslav Jandák (* 1947) – český herec a politik

Související články 
 Janda